|-
|(77501)||2001 HM40|| align=right|14,4|| align=right|2,634|| align=right|0,178|| align=right|13,08|| align=right|4,274||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77502)||2001 HJ44|| align=right|15,9|| align=right|2,445|| align=right|0,096|| align=right|4,89|| align=right|3,821||MBA||16. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77503)||2001 HP45|| align=right|15,2|| align=right|2,764|| align=right|0,089|| align=right|10,31|| align=right|4,594||MBA||17. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77504)||2001 HX45|| align=right|15,7|| align=right|2,591|| align=right|0,075|| align=right|9,94|| align=right|4,170||MBA||17. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77505)||2001 HA46|| align=right|15,7|| align=right|2,612|| align=right|0,074|| align=right|9,86|| align=right|4,222||MBA||17. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77506)||2001 HY46|| align=right|15,2|| align=right|2,791|| align=right|0,076|| align=right|7,62|| align=right|4,662||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77507)||2001 HT47|| align=right|14,7|| align=right|2,632|| align=right|0,135|| align=right|8,58|| align=right|4,269||MBA||18. april 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77508)||2001 HV47|| align=right|15,0|| align=right|2,638|| align=right|0,044|| align=right|15,12|| align=right|4,283||MBA||19. april 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77509)||2001 HW47|| align=right|14,1|| align=right|2,562|| align=right|0,204|| align=right|14,11|| align=right|4,100||MBA||19. april 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77510)||2001 HQ48|| align=right|15,0|| align=right|2,630|| align=right|0,100|| align=right|15,83|| align=right|4,265||MBA||21. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77511)||2001 HR48|| align=right|13,6|| align=right|3,170|| align=right|0,220|| align=right|20,47|| align=right|5,644||MBA||21. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77512)||2001 HY48|| align=right|14,4|| align=right|2,781|| align=right|0,162|| align=right|14,10|| align=right|4,637||MBA||21. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77513)||2001 HD49|| align=right|15,2|| align=right|2,421|| align=right|0,192|| align=right|7,76|| align=right|3,765||MBA||21. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77514)||2001 HT49|| align=right|14,5|| align=right|2,688|| align=right|0,156|| align=right|5,98|| align=right|4,406||MBA||21. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77515)||2001 HL50|| align=right|14,2|| align=right|2,689|| align=right|0,201|| align=right|12,42|| align=right|4,409||MBA||22. april 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77516)||2001 HR50|| align=right|16,2|| align=right|2,561|| align=right|0,043|| align=right|1,28|| align=right|4,098||MBA||23. april 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(77517)||2001 HS50|| align=right|14,6|| align=right|2,681|| align=right|0,218|| align=right|10,25|| align=right|4,389||MBA||23. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77518)||2001 HA52|| align=right|15,6|| align=right|2,758|| align=right|0,025|| align=right|6,52|| align=right|4,580||MBA||23. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77519)||2001 HF52|| align=right|15,7|| align=right|2,780|| align=right|0,067|| align=right|2,09|| align=right|4,634||MBA||23. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77520)||2001 HU52|| align=right|14,7|| align=right|2,738|| align=right|0,225|| align=right|2,66|| align=right|4,530||MBA||23. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77521)||2001 HR53|| align=right|15,4|| align=right|2,350|| align=right|0,076|| align=right|5,95|| align=right|3,602||MBA||23. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77522)||2001 HA54|| align=right|14,5|| align=right|3,040|| align=right|0,068|| align=right|22,94|| align=right|5,301||MBA||24. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77523)||2001 HB55|| align=right|14,2|| align=right|2,982|| align=right|0,100|| align=right|11,50|| align=right|5,150||MBA||24. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77524)||2001 HX55|| align=right|13,6|| align=right|3,085|| align=right|0,154|| align=right|22,07|| align=right|5,419||MBA||24. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77525)||2001 HK56|| align=right|17,1|| align=right|2,336|| align=right|0,149|| align=right|2,04|| align=right|3,569||MBA||24. april 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77526)||2001 HN57|| align=right|15,7|| align=right|2,548|| align=right|0,118|| align=right|15,69|| align=right|4,067||MBA||25. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77527)||2001 HO57|| align=right|14,4|| align=right|2,543|| align=right|0,195|| align=right|14,81|| align=right|4,055||MBA||25. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77528)||2001 HP58|| align=right|15,0|| align=right|2,757|| align=right|0,202|| align=right|9,07|| align=right|4,577||MBA||25. april 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77529)||2001 HV60|| align=right|14,9|| align=right|2,607|| align=right|0,142|| align=right|16,20|| align=right|4,209||MBA||24. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77530)||2001 HW60|| align=right|15,1|| align=right|2,583|| align=right|0,043|| align=right|16,49|| align=right|4,151||MBA||24. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77531)||2001 HX60|| align=right|13,8|| align=right|3,185|| align=right|0,151|| align=right|19,11|| align=right|5,683||MBA||24. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77532)||2001 HA61|| align=right|15,1|| align=right|2,570|| align=right|0,049|| align=right|15,91|| align=right|4,120||MBA||24. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77533)||2001 HE61|| align=right|15,4|| align=right|2,983|| align=right|0,079|| align=right|11,41|| align=right|5,150||MBA||24. april 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(77534)||2001 HL61|| align=right|15,6|| align=right|2,671|| align=right|0,021|| align=right|3,63|| align=right|4,364||MBA||24. april 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77535)||2001 HT62|| align=right|16,1|| align=right|2,396|| align=right|0,071|| align=right|8,12|| align=right|3,708||MBA||26. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77536)||2001 HX62|| align=right|16,5|| align=right|2,340|| align=right|0,125|| align=right|4,25|| align=right|3,579||MBA||26. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77537)||2001 HJ63|| align=right|15,5|| align=right|2,350|| align=right|0,070|| align=right|7,04|| align=right|3,603||MBA||26. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77538)||2001 HZ63|| align=right|15,4|| align=right|2,659|| align=right|0,060|| align=right|14,33|| align=right|4,335||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77539)||2001 HE64|| align=right|15,8|| align=right|2,683|| align=right|0,053|| align=right|13,75|| align=right|4,394||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77540)||2001 HF64|| align=right|16,2|| align=right|2,412|| align=right|0,142|| align=right|1,73|| align=right|3,745||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77541)||2001 HS64|| align=right|14,6|| align=right|2,752|| align=right|0,142|| align=right|8,65|| align=right|4,564||MBA||27. april 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77542)||2001 HV65|| align=right|15,4|| align=right|2,316|| align=right|0,049|| align=right|7,30|| align=right|3,525||MBA||30. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77543)||2001 HU66|| align=right|15,8|| align=right|2,301|| align=right|0,053|| align=right|7,58|| align=right|3,489||MBA||25. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77544)||2001 HB67|| align=right|16,5|| align=right|2,444|| align=right|0,159|| align=right|1,64|| align=right|3,821||MBA||27. april 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77545)||2001 JR1|| align=right|14,8|| align=right|3,135|| align=right|0,143|| align=right|4,31|| align=right|5,549||MBA||12. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77546)||2001 JS1|| align=right|15,4|| align=right|2,565|| align=right|0,105|| align=right|4,28|| align=right|4,107||MBA||11. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77547)||2001 JL2|| align=right|15,8|| align=right|2,589|| align=right|0,107|| align=right|7,28|| align=right|4,166||MBA||15. maj 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(77548)||2001 JQ3|| align=right|15,6|| align=right|2,701|| align=right|0,056|| align=right|4,53|| align=right|4,439||MBA||15. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77549)||2001 JZ4|| align=right|15,4|| align=right|2,385|| align=right|0,094|| align=right|6,74|| align=right|3,683||MBA||10. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77550)||2001 JW5|| align=right|15,9|| align=right|2,589|| align=right|0,140|| align=right|4,92|| align=right|4,165||MBA||15. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77551)||2001 JK6|| align=right|16,1|| align=right|2,573|| align=right|0,170|| align=right|6,23|| align=right|4,127||MBA||14. maj 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(77552)||2001 JY6|| align=right|16,4|| align=right|2,383|| align=right|0,142|| align=right|3,13|| align=right|3,677||MBA||15. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77553)||2001 JB7|| align=right|15,3|| align=right|2,765|| align=right|0,132|| align=right|6,54|| align=right|4,597||MBA||15. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77554)||2001 JD7|| align=right|16,4|| align=right|2,375|| align=right|0,098|| align=right|3,73|| align=right|3,659||MBA||15. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77555)||2001 JO7|| align=right|15,6|| align=right|2,722|| align=right|0,081|| align=right|3,64|| align=right|4,491||MBA||15. maj 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(77556)||2001 JQ7|| align=right|14,9|| align=right|2,744|| align=right|0,036|| align=right|4,62|| align=right|4,546||MBA||15. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77557)||2001 JR8|| align=right|14,9|| align=right|2,326|| align=right|0,135|| align=right|6,79|| align=right|3,546||MBA||15. maj 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77558)||2001 JY9|| align=right|15,0|| align=right|3,178|| align=right|0,031|| align=right|6,73|| align=right|5,664||MBA||15. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77559)||2001 KA1|| align=right|14,0|| align=right|2,763|| align=right|0,176|| align=right|31,69|| align=right|4,591||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77560)||2001 KP1|| align=right|16,6|| align=right|2,337|| align=right|0,177|| align=right|3,19|| align=right|3,571||MBA||17. maj 2001||Saji||Saji
|-
|(77561)||2001 KS1|| align=right|14,8|| align=right|2,751|| align=right|0,231|| align=right|10,90|| align=right|4,563||MBA||16. maj 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(77562)||2001 KO3|| align=right|15,3|| align=right|3,012|| align=right|0,075|| align=right|2,24|| align=right|5,226||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77563)||2001 KP3|| align=right|15,9|| align=right|2,364|| align=right|0,106|| align=right|3,77|| align=right|3,634||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77564)||2001 KB4|| align=right|14,2|| align=right|3,119|| align=right|0,237|| align=right|16,64|| align=right|5,507||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77565)||2001 KG4|| align=right|15,7|| align=right|2,714|| align=right|0,134|| align=right|7,82|| align=right|4,471||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77566)||2001 KO4|| align=right|16,0|| align=right|2,422|| align=right|0,085|| align=right|5,46|| align=right|3,768||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77567)||2001 KA6|| align=right|15,6|| align=right|2,846|| align=right|0,104|| align=right|1,64|| align=right|4,800||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77568)||2001 KL6|| align=right|14,9|| align=right|3,104|| align=right|0,198|| align=right|17,23|| align=right|5,467||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77569)||2001 KN6|| align=right|14,3|| align=right|2,917|| align=right|0,087|| align=right|3,01|| align=right|4,980||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77570)||2001 KB9|| align=right|15,5|| align=right|2,799|| align=right|0,135|| align=right|4,00|| align=right|4,682||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77571)||2001 KP9|| align=right|14,1|| align=right|3,091|| align=right|0,071|| align=right|8,46|| align=right|5,434||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77572)||2001 KL10|| align=right|14,3|| align=right|3,004|| align=right|0,045|| align=right|10,80|| align=right|5,206||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77573)||2001 KN10|| align=right|15,7|| align=right|2,317|| align=right|0,123|| align=right|6,28|| align=right|3,525||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77574)||2001 KD11|| align=right|16,3|| align=right|2,343|| align=right|0,158|| align=right|2,37|| align=right|3,585||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77575)||2001 KF11|| align=right|16,0|| align=right|2,342|| align=right|0,101|| align=right|4,64|| align=right|3,583||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77576)||2001 KS11|| align=right|13,8|| align=right|3,161|| align=right|0,083|| align=right|16,69|| align=right|5,620||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77577)||2001 KV11|| align=right|15,1|| align=right|2,576|| align=right|0,130|| align=right|3,73|| align=right|4,133||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77578)||2001 KC12|| align=right|15,7|| align=right|2,545|| align=right|0,068|| align=right|4,79|| align=right|4,059||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77579)||2001 KL12|| align=right|14,6|| align=right|2,539|| align=right|0,053|| align=right|9,11|| align=right|4,044||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77580)||2001 KO12|| align=right|14,2|| align=right|2,639|| align=right|0,171|| align=right|25,20|| align=right|4,285||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77581)||2001 KE14|| align=right|15,0|| align=right|2,261|| align=right|0,111|| align=right|7,12|| align=right|3,399||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77582)||2001 KH14|| align=right|16,3|| align=right|2,391|| align=right|0,040|| align=right|5,60|| align=right|3,697||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77583)||2001 KL14|| align=right|14,1|| align=right|2,999|| align=right|0,095|| align=right|11,73|| align=right|5,193||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77584)||2001 KP14|| align=right|14,7|| align=right|2,774|| align=right|0,073|| align=right|10,10|| align=right|4,619||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77585)||2001 KQ14|| align=right|15,7|| align=right|2,268|| align=right|0,101|| align=right|4,04|| align=right|3,415||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77586)||2001 KT14|| align=right|14,7|| align=right|2,992|| align=right|0,049|| align=right|10,14|| align=right|5,175||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77587)||2001 KD16|| align=right|15,6|| align=right|2,244|| align=right|0,114|| align=right|3,86|| align=right|3,361||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77588)||2001 KJ16|| align=right|14,1|| align=right|3,051|| align=right|0,101|| align=right|10,85|| align=right|5,328||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77589)||2001 KC17|| align=right|14,8|| align=right|2,772|| align=right|0,162|| align=right|10,36|| align=right|4,613||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77590)||2001 KM17|| align=right|15,5|| align=right|2,402|| align=right|0,087|| align=right|5,41|| align=right|3,722||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77591)||2001 KO18|| align=right|14,9|| align=right|3,014|| align=right|0,017|| align=right|10,32|| align=right|5,232||MBA||21. maj 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(77592)||2001 KS19|| align=right|15,1|| align=right|2,345|| align=right|0,142|| align=right|7,10|| align=right|3,590||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77593)||2001 KJ20|| align=right|15,5|| align=right|2,596|| align=right|0,244|| align=right|3,96|| align=right|4,183||MBA||22. maj 2001||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(77594)||2001 KQ21|| align=right|14,3|| align=right|3,082|| align=right|0,165|| align=right|1,94|| align=right|5,409||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77595)||2001 KU21|| align=right|14,3|| align=right|3,208|| align=right|0,073|| align=right|10,04|| align=right|5,744||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77596)||2001 KX21|| align=right|15,7|| align=right|2,571|| align=right|0,203|| align=right|1,57|| align=right|4,122||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77597)||2001 KO22|| align=right|15,4|| align=right|2,776|| align=right|0,102|| align=right|12,33|| align=right|4,624||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77598)||2001 KE23|| align=right|14,4|| align=right|2,994|| align=right|0,136|| align=right|9,51|| align=right|5,180||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77599)||2001 KT23|| align=right|13,8|| align=right|3,121|| align=right|0,065|| align=right|17,25|| align=right|5,513||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77600)||2001 KY23|| align=right|14,3|| align=right|3,084|| align=right|0,083|| align=right|11,73|| align=right|5,415||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77601)||2001 KF26|| align=right|15,2|| align=right|2,538|| align=right|0,082|| align=right|9,26|| align=right|4,042||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77602)||2001 KZ26|| align=right|15,1|| align=right|2,614|| align=right|0,144|| align=right|14,41|| align=right|4,225||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77603)||2001 KS28|| align=right|14,7|| align=right|2,613|| align=right|0,120|| align=right|13,78|| align=right|4,223||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77604)||2001 KK29|| align=right|14,6|| align=right|3,095|| align=right|0,105|| align=right|9,39|| align=right|5,445||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77605)||2001 KK30|| align=right|16,0|| align=right|2,402|| align=right|0,120|| align=right|3,52|| align=right|3,723||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77606)||2001 KQ30|| align=right|14,8|| align=right|3,222|| align=right|0,106|| align=right|4,10|| align=right|5,783||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77607)||2001 KO31|| align=right|15,5|| align=right|2,746|| align=right|0,095|| align=right|8,72|| align=right|4,550||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77608)||2001 KZ33|| align=right|15,1|| align=right|3,072|| align=right|0,115|| align=right|12,03|| align=right|5,384||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77609)||2001 KM34|| align=right|15,4|| align=right|2,987|| align=right|0,091|| align=right|3,87|| align=right|5,162||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77610)||2001 KY34|| align=right|14,4|| align=right|2,608|| align=right|0,237|| align=right|8,04|| align=right|4,212||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77611)||2001 KZ34|| align=right|15,9|| align=right|2,405|| align=right|0,069|| align=right|6,95|| align=right|3,730||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77612)||2001 KM36|| align=right|12,5|| align=right|3,105|| align=right|0,207|| align=right|16,10|| align=right|5,471||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77613)||2001 KY36|| align=right|14,1|| align=right|2,647|| align=right|0,123|| align=right|16,44|| align=right|4,306||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77614)||2001 KM37|| align=right|15,1|| align=right|2,532|| align=right|0,176|| align=right|16,33|| align=right|4,028||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77615)||2001 KN37|| align=right|14,9|| align=right|2,665|| align=right|0,138|| align=right|12,59|| align=right|4,351||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77616)||2001 KP37|| align=right|14,1|| align=right|3,115|| align=right|0,113|| align=right|13,79|| align=right|5,498||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77617)||2001 KX37|| align=right|15,1|| align=right|2,621|| align=right|0,083|| align=right|12,64|| align=right|4,243||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77618)||2001 KP39|| align=right|15,0|| align=right|2,628|| align=right|0,057|| align=right|17,56|| align=right|4,260||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77619)||2001 KT40|| align=right|15,4|| align=right|2,770|| align=right|0,125|| align=right|11,05|| align=right|4,609||MBA||23. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77620)||2001 KZ40|| align=right|14,6|| align=right|2,640|| align=right|0,137|| align=right|16,05|| align=right|4,289||MBA||23. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77621)||2001 KZ41|| align=right|14,6|| align=right|3,105|| align=right|0,156|| align=right|9,84|| align=right|5,472||MBA||25. maj 2001||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(77622)||2001 KA43|| align=right|15,3|| align=right|3,080|| align=right|0,086|| align=right|10,97|| align=right|5,404||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77623)||2001 KP43|| align=right|16,0|| align=right|2,392|| align=right|0,151|| align=right|6,60|| align=right|3,698||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77624)||2001 KQ43|| align=right|14,4|| align=right|3,010|| align=right|0,193|| align=right|12,27|| align=right|5,220||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77625)||2001 KS43|| align=right|14,9|| align=right|2,970|| align=right|0,100|| align=right|11,59|| align=right|5,116||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77626)||2001 KV45|| align=right|16,0|| align=right|2,573|| align=right|0,208|| align=right|13,77|| align=right|4,126||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77627)||2001 KG46|| align=right|14,5|| align=right|2,570|| align=right|0,118|| align=right|8,25|| align=right|4,119||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77628)||2001 KV46|| align=right|14,6|| align=right|2,561|| align=right|0,133|| align=right|13,22|| align=right|4,097||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77629)||2001 KE47|| align=right|14,3|| align=right|3,049|| align=right|0,069|| align=right|10,40|| align=right|5,323||MBA||23. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77630)||2001 KV47|| align=right|14,0|| align=right|2,994|| align=right|0,091|| align=right|11,18|| align=right|5,180||MBA||24. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77631)||2001 KK49|| align=right|15,9|| align=right|2,463|| align=right|0,147|| align=right|1,54|| align=right|3,865||MBA||24. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77632)||2001 KR49|| align=right|14,4|| align=right|2,746|| align=right|0,139|| align=right|15,49|| align=right|4,549||MBA||24. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77633)||2001 KP52|| align=right|15,8|| align=right|2,443|| align=right|0,142|| align=right|1,84|| align=right|3,818||MBA||18. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77634)||2001 KQ54|| align=right|15,4|| align=right|2,714|| align=right|0,126|| align=right|3,13|| align=right|4,472||MBA||18. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77635)||2001 KO55|| align=right|15,4|| align=right|2,592|| align=right|0,134|| align=right|11,03|| align=right|4,172||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77636)||2001 KE56|| align=right|14,0|| align=right|2,975|| align=right|0,071|| align=right|16,34|| align=right|5,130||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77637)||2001 KH56|| align=right|14,0|| align=right|2,445|| align=right|0,194|| align=right|25,01|| align=right|3,824||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77638)||2001 KN56|| align=right|14,9|| align=right|2,708|| align=right|0,056|| align=right|10,46|| align=right|4,457||MBA||23. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77639)||2001 KY57|| align=right|14,3|| align=right|3,081|| align=right|0,050|| align=right|13,04|| align=right|5,406||MBA||26. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77640)||2001 KA58|| align=right|15,7|| align=right|2,404|| align=right|0,064|| align=right|6,34|| align=right|3,726||MBA||26. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77641)||2001 KC58|| align=right|16,2|| align=right|2,569|| align=right|0,144|| align=right|6,83|| align=right|4,117||MBA||26. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77642)||2001 KM58|| align=right|15,5|| align=right|2,612|| align=right|0,093|| align=right|15,70|| align=right|4,221||MBA||26. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77643)||2001 KH60|| align=right|14,3|| align=right|2,675|| align=right|0,229|| align=right|10,87|| align=right|4,375||MBA||16. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77644)||2001 KH65|| align=right|14,3|| align=right|3,046|| align=right|0,091|| align=right|16,54|| align=right|5,315||MBA||22. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77645)||2001 KX66|| align=right|14,4|| align=right|2,280|| align=right|0,246|| align=right|22,82|| align=right|3,441||MBA||30. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77646)||2001 KZ67|| align=right|14,4|| align=right|2,688|| align=right|0,168|| align=right|15,82|| align=right|4,405||MBA||27. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77647)||2001 KT69|| align=right|15,6|| align=right|2,643|| align=right|0,184|| align=right|15,38|| align=right|4,295||MBA||22. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77648)||2001 KV69|| align=right|14,6|| align=right|2,369|| align=right|0,087|| align=right|26,30|| align=right|3,646||MBA||22. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77649)||2001 KZ69|| align=right|14,9|| align=right|3,031|| align=right|0,266|| align=right|15,26|| align=right|5,277||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77650)||2001 KB71|| align=right|16,5|| align=right|2,351|| align=right|0,167|| align=right|3,23|| align=right|3,603||MBA||24. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77651)||2001 KX71|| align=right|14,2|| align=right|2,600|| align=right|0,194|| align=right|12,55|| align=right|4,192||MBA||24. maj 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77652)||2001 KF72|| align=right|15,5|| align=right|3,199|| align=right|0,173|| align=right|2,60|| align=right|5,720||MBA||24. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77653)||2001 KH72|| align=right|14,1|| align=right|3,212|| align=right|0,152|| align=right|9,76|| align=right|5,757||MBA||24. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77654)||2001 KX72|| align=right|16,7|| align=right|2,341|| align=right|0,158|| align=right|3,01|| align=right|3,580||MBA||24. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77655)||2001 KO73|| align=right|14,6|| align=right|2,471|| align=right|0,192|| align=right|7,40|| align=right|3,883||MBA||24. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77656)||2001 LT3|| align=right|13,9|| align=right|2,803|| align=right|0,206|| align=right|9,55|| align=right|4,692||MBA||13. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77657)||2001 LE5|| align=right|14,5|| align=right|2,601|| align=right|0,137|| align=right|13,60|| align=right|4,194||MBA||15. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77658)||2001 LH5|| align=right|15,0|| align=right|2,328|| align=right|0,201|| align=right|7,54|| align=right|3,552||MBA||15. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77659)||2001 LY5|| align=right|14,6|| align=right|3,059|| align=right|0,215|| align=right|13,90|| align=right|5,348||MBA||12. junij 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(77660)||2001 LF8|| align=right|14,0|| align=right|3,055|| align=right|0,118|| align=right|10,75|| align=right|5,340||MBA||15. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77661)||2001 LN8|| align=right|13,5|| align=right|3,153|| align=right|0,080|| align=right|13,20|| align=right|5,598||MBA||15. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77662)||2001 LU12|| align=right|14,4|| align=right|2,783|| align=right|0,145|| align=right|10,94|| align=right|4,642||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77663)||2001 LR14|| align=right|14,7|| align=right|2,708|| align=right|0,076|| align=right|16,37|| align=right|4,455||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77664)||2001 LT15|| align=right|15,0|| align=right|2,965|| align=right|0,059|| align=right|10,88|| align=right|5,104||MBA||12. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77665)||2001 LW15|| align=right|15,3|| align=right|3,060|| align=right|0,058|| align=right|12,03|| align=right|5,353||MBA||12. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77666)||2001 LK17|| align=right|13,9|| align=right|3,072|| align=right|0,102|| align=right|8,35|| align=right|5,384||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77667)||2001 LZ17|| align=right|14,4|| align=right|3,092|| align=right|0,121|| align=right|12,25|| align=right|5,436||MBA||15. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77668)||2001 LL19|| align=right|16,0|| align=right|2,229|| align=right|0,224|| align=right|5,28|| align=right|3,328||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77669)||2001 MY9|| align=right|15,0|| align=right|2,976|| align=right|0,071|| align=right|8,71|| align=right|5,132||MBA||23. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77670)||2001 MH11|| align=right|14,5|| align=right|2,344|| align=right|0,284|| align=right|21,87|| align=right|3,588||MBA||27. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77671)||2001 MD13|| align=right|13,9|| align=right|3,106|| align=right|0,102|| align=right|12,24|| align=right|5,473||MBA||23. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77672)||2001 MV17|| align=right|13,0|| align=right|3,217|| align=right|0,113|| align=right|19,03|| align=right|5,770||MBA||28. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77673)||2001 MA20|| align=right|15,1|| align=right|2,792|| align=right|0,282|| align=right|8,64|| align=right|4,665||MBA||25. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77674)||2001 ML20|| align=right|14,4|| align=right|2,787|| align=right|0,125|| align=right|12,93|| align=right|4,652||MBA||25. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77675)||2001 MS21|| align=right|15,6|| align=right|2,689|| align=right|0,108|| align=right|14,58|| align=right|4,408||MBA||28. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77676)||2001 MD22|| align=right|15,2|| align=right|3,053|| align=right|0,064|| align=right|9,21|| align=right|5,333||MBA||28. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77677)||2001 MA25|| align=right|15,5|| align=right|2,456|| align=right|0,287|| align=right|3,18|| align=right|3,849||MBA||16. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77678)||2001 MH27|| align=right|13,7|| align=right|3,103|| align=right|0,130|| align=right|5,68|| align=right|5,466||MBA||20. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77679)||2001 MK27|| align=right|13,5|| align=right|3,101|| align=right|0,041|| align=right|10,18|| align=right|5,460||MBA||20. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77680)||2001 MJ29|| align=right|13,8|| align=right|3,112|| align=right|0,039|| align=right|9,71|| align=right|5,488||MBA||27. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77681)||2001 MO29|| align=right|16,3|| align=right|2,556|| align=right|0,236|| align=right|7,61|| align=right|4,085||MBA||27. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77682)||2001 MY29|| align=right|12,6|| align=right|3,167|| align=right|0,172|| align=right|16,11|| align=right|5,635||MBA||29. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77683)||2001 NN|| align=right|15,6|| align=right|2,708|| align=right|0,140|| align=right|14,53|| align=right|4,454||MBA||9. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77684)||2001 NO|| align=right|15,0|| align=right|2,603|| align=right|0,078|| align=right|11,65|| align=right|4,200||MBA||9. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77685)||2001 NA3|| align=right|14,1|| align=right|3,112|| align=right|0,072|| align=right|9,04|| align=right|5,489||MBA||13. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77686)||2001 NA4|| align=right|14,1|| align=right|3,215|| align=right|0,017|| align=right|13,73|| align=right|5,763||MBA||13. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77687)||2001 NT6|| align=right|15,6|| align=right|2,993|| align=right|0,076|| align=right|12,43|| align=right|5,176||MBA||13. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77688)||2001 NF8|| align=right|14,6|| align=right|3,060|| align=right|0,072|| align=right|11,86|| align=right|5,353||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77689)||2001 NZ10|| align=right|14,8|| align=right|2,917|| align=right|0,087|| align=right|7,41|| align=right|4,980||MBA||14. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77690)||2001 NY11|| align=right|14,1|| align=right|3,097|| align=right|0,052|| align=right|8,33|| align=right|5,449||MBA||13. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77691)||2001 NJ12|| align=right|14,7|| align=right|2,977|| align=right|0,039|| align=right|10,20|| align=right|5,137||MBA||13. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77692)||2001 NQ14|| align=right|14,7|| align=right|2,805|| align=right|0,171|| align=right|8,26|| align=right|4,697||MBA||13. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77693)||2001 NM17|| align=right|15,0|| align=right|3,150|| align=right|0,053|| align=right|25,96|| align=right|5,591||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77694)||2001 NT18|| align=right|13,2|| align=right|3,099|| align=right|0,162|| align=right|14,23|| align=right|5,455||MBA||12. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77695)||2001 NS19|| align=right|13,8|| align=right|3,183|| align=right|0,094|| align=right|10,09|| align=right|5,677||MBA||12. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|77696 Patriciann||2001 OT2|| align=right|15,4|| align=right|3,153|| align=right|0,140|| align=right|6,62|| align=right|5,597||MBA||18. julij 2001||Nashville||R. Clingan
|-
|(77697)||2001 OC3|| align=right|16,1|| align=right|2,363|| align=right|0,225|| align=right|5,03|| align=right|3,631||MBA||19. julij 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(77698)||2001 OL3|| align=right|14,5|| align=right|2,966|| align=right|0,055|| align=right|9,07|| align=right|5,108||MBA||17. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77699)||2001 OV3|| align=right|14,5|| align=right|3,095|| align=right|0,061|| align=right|9,42|| align=right|5,444||MBA||18. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77700)||2001 OP4|| align=right|14,3|| align=right|2,654|| align=right|0,064|| align=right|9,70|| align=right|4,322||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77701)||2001 OE8|| align=right|14,3|| align=right|2,763|| align=right|0,171|| align=right|7,20|| align=right|4,592||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77702)||2001 OL23|| align=right|15,0|| align=right|3,208|| align=right|0,043|| align=right|14,08|| align=right|5,744||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77703)||2001 OP24|| align=right|13,5|| align=right|3,176|| align=right|0,179|| align=right|2,91|| align=right|5,658||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77704)||2001 OC27|| align=right|14,3|| align=right|3,203|| align=right|0,080|| align=right|17,89|| align=right|5,733||MBA||18. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77705)||2001 OM27|| align=right|14,0|| align=right|3,174|| align=right|0,065|| align=right|10,11|| align=right|5,654||MBA||18. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77706)||2001 OC29|| align=right|13,7|| align=right|3,098|| align=right|0,051|| align=right|17,82|| align=right|5,453||MBA||18. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77707)||2001 ON30|| align=right|14,4|| align=right|3,069|| align=right|0,096|| align=right|10,37|| align=right|5,376||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77708)||2001 OS31|| align=right|13,8|| align=right|3,099|| align=right|0,104|| align=right|10,82|| align=right|5,454||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77709)||2001 OH41|| align=right|14,0|| align=right|2,993|| align=right|0,085|| align=right|9,86|| align=right|5,177||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77710)||2001 ON41|| align=right|14,7|| align=right|2,670|| align=right|0,077|| align=right|14,62|| align=right|4,362||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77711)||2001 OU43|| align=right|13,6|| align=right|2,853|| align=right|0,130|| align=right|26,21|| align=right|4,819||MBA||23. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77712)||2001 OF45|| align=right|15,0|| align=right|2,647|| align=right|0,128|| align=right|13,51|| align=right|4,305||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77713)||2001 OF47|| align=right|14,6|| align=right|2,626|| align=right|0,097|| align=right|13,99|| align=right|4,256||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77714)||2001 OY47|| align=right|13,7|| align=right|2,982|| align=right|0,091|| align=right|9,19|| align=right|5,149||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77715)||2001 OM48|| align=right|12,8|| align=right|3,128|| align=right|0,111|| align=right|17,68|| align=right|5,531||MBA||16. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77716)||2001 OF50|| align=right|13,5|| align=right|3,157|| align=right|0,186|| align=right|27,30|| align=right|5,608||MBA||19. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77717)||2001 OX50|| align=right|14,0|| align=right|3,015|| align=right|0,111|| align=right|11,20|| align=right|5,235||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77718)||2001 OB51|| align=right|15,0|| align=right|2,677|| align=right|0,199|| align=right|14,22|| align=right|4,379||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77719)||2001 OQ51|| align=right|14,2|| align=right|3,070|| align=right|0,106|| align=right|10,64|| align=right|5,380||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77720)||2001 OS51|| align=right|13,6|| align=right|3,232|| align=right|0,119|| align=right|20,47|| align=right|5,811||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77721)||2001 OB52|| align=right|13,9|| align=right|3,090|| align=right|0,085|| align=right|10,07|| align=right|5,430||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77722)||2001 OF54|| align=right|13,0|| align=right|3,118|| align=right|0,039|| align=right|16,41|| align=right|5,506||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77723)||2001 OF55|| align=right|14,7|| align=right|2,863|| align=right|0,083|| align=right|15,20|| align=right|4,845||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77724)||2001 OE57|| align=right|13,7|| align=right|3,202|| align=right|0,175|| align=right|15,55|| align=right|5,729||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77725)||2001 OF62|| align=right|14,4|| align=right|3,101|| align=right|0,075|| align=right|2,62|| align=right|5,461||MBA||21. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77726)||2001 OW63|| align=right|14,2|| align=right|3,077|| align=right|0,113|| align=right|11,05|| align=right|5,397||MBA||23. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77727)||2001 OK64|| align=right|14,5|| align=right|3,104|| align=right|0,059|| align=right|14,67|| align=right|5,467||MBA||24. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77728)||2001 OZ66|| align=right|14,3|| align=right|3,123|| align=right|0,068|| align=right|10,86|| align=right|5,518||MBA||25. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77729)||2001 OY68|| align=right|14,2|| align=right|2,961|| align=right|0,107|| align=right|9,51|| align=right|5,095||MBA||17. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77730)||2001 OF69|| align=right|14,4|| align=right|2,976|| align=right|0,107|| align=right|12,83|| align=right|5,133||MBA||18. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77731)||2001 OA70|| align=right|13,8|| align=right|2,856|| align=right|0,139|| align=right|14,90|| align=right|4,825||MBA||19. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77732)||2001 ON73|| align=right|13,5|| align=right|3,125|| align=right|0,004|| align=right|20,87|| align=right|5,523||MBA||21. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77733)||2001 OS73|| align=right|14,6|| align=right|2,749|| align=right|0,089|| align=right|7,86|| align=right|4,557||MBA||21. julij 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(77734)||2001 OH76|| align=right|14,2|| align=right|3,974|| align=right|0,170|| align=right|5,23|| align=right|7,922||HLD||19. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77735)||2001 OJ76|| align=right|14,0|| align=right|3,532|| align=right|0,095|| align=right|12,24|| align=right|6,638||MBA||19. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77736)||2001 OS77|| align=right|13,9|| align=right|3,120|| align=right|0,068|| align=right|10,55|| align=right|5,510||MBA||26. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77737)||2001 OF80|| align=right|15,4|| align=right|2,696|| align=right|0,193|| align=right|10,90|| align=right|4,427||MBA||29. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77738)||2001 OG83|| align=right|14,2|| align=right|2,950|| align=right|0,040|| align=right|11,66|| align=right|5,067||MBA||27. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77739)||2001 OD85|| align=right|13,6|| align=right|3,132|| align=right|0,066|| align=right|15,63|| align=right|5,541||MBA||20. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77740)||2001 OP88|| align=right|13,5|| align=right|3,061|| align=right|0,056|| align=right|8,36|| align=right|5,355||MBA||21. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77741)||2001 OB94|| align=right|15,6|| align=right|3,158|| align=right|0,150|| align=right|5,82|| align=right|5,612||MBA||27. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77742)||2001 OW95|| align=right|14,5|| align=right|3,119|| align=right|0,150|| align=right|10,56|| align=right|5,508||MBA||27. julij 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(77743)||2001 OH96|| align=right|12,6|| align=right|3,206|| align=right|0,031|| align=right|22,90|| align=right|5,739||MBA||23. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77744)||2001 OB101|| align=right|13,8|| align=right|3,211|| align=right|0,129|| align=right|14,70|| align=right|5,754||MBA||27. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77745)||2001 OT107|| align=right|13,2|| align=right|3,157|| align=right|0,168|| align=right|27,40|| align=right|5,608||MBA||30. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77746)||2001 OZ107|| align=right|13,5|| align=right|3,125|| align=right|0,160|| align=right|10,23|| align=right|5,523||MBA||31. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77747)||2001 OW110|| align=right|13,8|| align=right|3,216|| align=right|0,105|| align=right|13,75|| align=right|5,767||MBA||31. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77748)||2001 OY110|| align=right|14,1|| align=right|3,124|| align=right|0,089|| align=right|7,37|| align=right|5,521||MBA||18. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(77749)||2001 PB2|| align=right|14,0|| align=right|3,034|| align=right|0,051|| align=right|17,11|| align=right|5,284||MBA||8. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77750)||2001 PC2|| align=right|13,8|| align=right|3,204|| align=right|0,159|| align=right|15,90|| align=right|5,734||MBA||8. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov